Байо́-л'Еве́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на південний захід від Парижа, 80 км на північний захід від Орлеана, 8 км на північний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 432 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1185,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Байо-л'Евек на сайті французького Національного інституту географії
 Байо-л'Евек на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Байо-л'Евек на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар